Гешев — фамилия; имеет женскую форму Гешева.
 Гешев, Георгий (1903—1937) — болгарский шахматист, мастер, четырехкратный чемпион Болгарии.
 Гешев, Никола (1896 — ?) — болгарский полицейский межвоенного периода, руководитель системы политического сыска.
 Гешева, Ваня (род. 1960) — болгарская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Болгарии в период 1977—1988 годов. См. также 
 Гешов